Heritage Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Heritage Hill Historic District (Iowa), ID-Nr. 82000406
 Heritage Hill Historic District (Michigan), ID-Nr. 71000399